

Persone 
 Andrés Escobar Saldarriaga – calciatore colombiano
 Pablo Saldarriaga – attore e musicista peruviano
 Rodrigo Mejía Saldarriaga – vescovo cattolico colombiano

altro 
 Saldarriaga – villaggio nello stato messicano di Querétaro